Kür bedeutet:
 Kür (Wahl), altes Wort für Wahl
 Kür, Wahlprogramm im Sport; siehe Pflicht und Kür
 Kür, aserbaidschanisch für Kura, Fluss in Georgien

Kür ist der Familienname folgender Personen:
 İsmet Kür (1916–2013), türkische Pädagogin, Diplomatin, Journalistin und Schriftstellerin
 Pınar Kür (* 1943), türkische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Kühr
 Cure